Лев Антонович Лотоцкий (; 1 января 1850, Тростянец, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя — 21 октября 1926, Тростянец, Тарнопольское воеводство, Польша) — украинский галицкий писатель, поэт, прозаик, драматург и преподаватель.

Биография 
Лев Лотоцкий родился 1 января 1850 года в селе Тростянец в многодетной семье священника Антона Лотоцкого. В семье было восемь детей: две дочери — Ромелия и Мария и шестеро сыновей — Владимир и Анастасий (оба стали священниками), сам Лев, Тит (умер в молодости), Мелетий и Пётр.

В 1861—1869 годах учился в Бережанской гимназии, где читал в оригинале Гёте, Шиллера, Гейне, Мицкевича, Кохановского, Словацкого, в немецком переводе Дюма, читал произведения Ивана Котляревского и Тараса Шевченко.

После окончания гимназии Лотоцкий служил в австрийской армии, в Вене, где писал произведения на украинском и немецком языке. Первые произведения опубликовал в немецкой периодике в 1870—1880 годах под псевдонимом Буш Лео.

После армейской службы в 1873 году Лев Лотоцкий получил должность сельского учителя в селе Ольховец. С 1882 года начал преподавать в селе Ценёв. В 1888 году Лев перешёл на учительскую работу в Тростянец, где в это время после смерти отца служил священником его родной брат Анастасий Лотоцкий. Спустя некоторое время возвращается в Ценёв. В 1893 (или в 1892) году начал снова преподавать в Тростянеце, где работал до 1904 года. Позже Лотоцкий переезжает во Львов, но из-за небольшой пенсии не смог надолго задержаться в городе. В итоге ему пришлось вернуться к преподаванию в Шумлянах.

В конце 1890-х годов по совету друзей писатель опубликовал несколько своих рукописей. В 1917 году Лотоцкий переехал во Львов, где продолжал заниматься литературным трудом.

На склоне лет он вернулся в родное село Тростянец, где умер 21 октября 1926 года. Похоронен на местном кладбище. На смерть Льва Лотоцкого откликнулись большими некрологами газета «Дело» и "Календарь «Просвита»".

Творчество 
Лев Лотоцкий часто печатался в журналах «Дело», «Воскресенье», «Литературно-научный вестник», «Мир», «Молодёжь», «Свобода» и других.

Во львовской газете «Свобода» впервые было напечатано стихотворение "Цветок на могилу Маркияна Шашкевича". Другие его стихи — "У меня в доме очень бедно", "Шевченко" (1910), поэмы — "Олекса Довбуш", "Смерть Довбуша" (1921).

Писал рассказы о крестьянской жизни — "Сила молитвы", "Сила мести" (1901), "Прокоп Чинчик" (1904), "На работу" (1908), "Красные яблочки" (1911) и другие. Эти произведения вышли отдельными изданиями под названиями "Горицвет" (1911) и "Сила молитвы" (третье издание в 1932 году).

Он является автором комедий "Заверуха", "Два дома — и одна калитка" (1904), "Человеческие языки" (1923), "Закукурузенные тёти" (1926).

Две его одноактные пьесы были награждены на конкурсе Общества им. И. Котляревского. Из-под пера Лотоцкого вышли также статьи "Замечание к истории переводов украинских народных песен" (1912), "Юбилейные упоминания о театре" (1914) и другие. Доминирующим жанром его творчества была новелла.

Произведения Льва Лотоцкого можно найти в литературных антологиях, которые вышли в начале XX века.

Личная жизнь 
В 1881 году рождается старший сын Антон, в 1883 году рождается Владимир, а в 1885 году Михаил.

Память 
На приходском доме в селе Тростянец, где когда-то жила семья Лотоцких, установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь жил украинский писатель Лев Лотоцкий."

Примечания

Ссылки 

 Ольга Будар. Лев Лотоцький – письменник і народний вчитель // Свобода. — 8 января 2010. — Vol. 117, № 2. — С. 17.

Родившиеся в 1850 году
Умершие в 1926 году
Родившиеся в Бережанском районе
Умершие в Бережанском районе
Выпускники Бережанской гимназии
Украинские писатели
Педагоги Украины
Украинские писатели XIX века
Украинские писатели XX века